Kingittuatsiaat bezeichnet:
 Kingittuatsiaat (Inselgruppe, Imartuneq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuatsiaat (Inselgruppe, Kangaarsuup Ikera), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland